«Пля́ска а́да» — четвёртый концертный альбом группы Ария, выпущенный в 2007 году. Альбом, выпущенный в формате концертного CD на двух дисках, состоит из 17 треков, и представляет собой запись концерта в Москве, на МСА «ЛУЖНИКИ», 10 ноября 2006 года. Также выпущен DVD с аналогичной программой. Название альбома — строчка из песни «Последний закат»

Список композиций

CD1

CD2

DVD 
DVD 1 содержит полную запись концерта, разбитую на 17 треков, аналогичную записям на дисках CD 1 и CD 2. В DVD-версии присутствуют некоторые вступления к песням, завершение концерта, а также трехминутное барабанное соло до песни "Патриот". DVD 2 содержит документальный фильм «Армагеддон — тур»: съемки с тура и архивные материалы.

3хLP-переиздание (2014) 
Содержит то же самое, что и на двух CD-дисках, включая «Outro» продолжительностью 40 секунд с DVD-версии.

Состав группы 
На момент проведения тура в состав группы входили:
 Артур Беркут — вокал
 Виталий Дубинин — бас-гитара, вокал
 Владимир Холстинин — гитара
 Сергей Попов — гитара
 Максим Удалов — барабаны

Примечания

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте группы «Ария»
 «Пляска ада» на «Яндекс.Музыка»

Концертные альбомы группы «Ария»
Концертные альбомы 2007 года
Альбомы CD-Maximum